Rullkötter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Rullkötter (* 1945), Übersetzer für Russisch und Englisch sowie seit 1979 Verlagslektor
 Jürgen Rullkötter (* 1948), deutscher Geochemiker und Professor am Institut für Chemie und Biologie des Meeres der Universität Oldenburg (ICBM)